Niemcy:
 Kues – dzielnica Bernkastel-Kues

Osoby:
 Hermann Kues – niemiecki polityk
 Simone Kues – niemiecka koszykarka, grająca na wózku inwalidzkim

Zobacz też:
 Bernkastel-Kues